Жабино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жабино — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Жабино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Жабино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Жабино — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Жабино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Жабино — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Жабино — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Жабино — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Жабино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Жабино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Жабино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Жабино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Жабино — до 1964 г. название деревни Знаменка в Рамешковском районе Тверской области.

См. также 

 Новое Жабино
 Старое Жабино